Alberto Amici, un coureur cycliste italien ;
 Denis Amici (1972-), un homme politique saint-marinais ;
 Giovanni Battista Amici (1786-1863), un astronome et un microscopiste italien.

Amici peut aussi désigner :
 Amici, un cratère d'impact sur la face cachée de la Lune.

Voir aussi 
 Prisme d'Amici, un prisme à vision directe
 Prisme en toit d'Amici, un prisme déflecteur